James Kelly peut faire référence à :
 ̼ˌ (1791–1859),
 James Kelly (1865-1932), footballeur et dirigeant écossais ;
 James Kelly (1940-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Jim Kelly (1946-2013), acteur américain ;
 James Patrick Kelly (1951-), écrivain américain ;
 James Kelly (1959-), historien irlandais ;
 James Kelly (1963-), homme politique écossais ;
 James M. Kelly (1964-), astronaute américain ;
 James Kelly, violoniste irlandais ;
 James Kelly, pirate anglais actif dans les années 1690 dans l'océan Indien ;
 James Kelly (1993-), joueur américain de basket-ball.